Suringar är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Gerard Conrad Bernard Suringar (1802–1874), tysk medicinare och historiker
 Jan Valckenier Suringar (1864–1932), nederländsk botaniker
 Lucas Suringar (1770–1833), nederländsk reformert teolog
 Lucas Johan Suringar (1847–1898), nederländsk historiker
 Willem Frederik Reinier Suringar (1832–1898), nederländsk botaniker
 Willem Hendrik Suringar (1790–1872), nederländsk filantrop
 Wilhelmus Henricus Dominicus Suringar (1805–1895), nederländsk klassisk filolog